

Urodzili się 
 Teodor Studyta, mnich bizantyjski, święty chrześcijański (zm. 826)

758